Villereau ust der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Villereau (Loiret) im Département Loiter
 Villereau (Nord) im Département Nord